Niemcy:
 Geilenkirchen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Heinsberg
 Geilenkirchen (stacja kolejowa)

Osoby:
 Ralf Geilenkirchen – niemiecki piłkarz